Божи-Дар:
 Божи-Дар — район чешского города Миловице, в котором располагался аэродром Центральной группы войск ВС СССР.
 Божи-Дар — чешский город в районе Карловы Вары Карловарского края.

См. также 
 Божидар (значения)